Броварец — фамилия славянского происхождения, характерная для юго-западных областей Руси. Чтобы определить точное происхождение фамилии, всегда необходимо исследовать ту основу, от которой образовалась фамилия (например, Ростовец - из Ростова; Казанец - из Казани; Астраханец - из Астрахани; Борисовец - из Борисова; Корневиц - из Корени). 

Известные носители:

 Броварец, Андрей Петрович (род. 1958) — российский дипломат.
 Броварец, Владимир Тимофеевич (1923—1943) — Герой Советского Союза.